Гле́бова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Глебова, Вера Ильинична (1885—1935) — советский химик.
 
 Глебова, Жанна Ивановна (род. 1950) — советская певица, актриса.
 Глебова, Инна Ивановна (род. 1977) — российская телеведущая.
 Глебова, Ирина Сергеевна (род. 1981) — продюсер, сценарист и режиссёр, репортёр, журналист, педагог.
 Глебова, Любовь Николаевна (род. 1960) — российский государственный деятель.
 
 Глебова, Наталия Васильевна (род. 1951) — советский и российский художник.
 Глебова, Наталья Владимировна (род. 1981) — Мисс Вселенная-2005.
 
 Составные фамилии 
 Глебова-Стрешнева, Елизавета Петровна (1751—1837) — московская статс-дама, представительница боярского рода Стрешневых.
 Глебова-Судейкина, Ольга Афанасьевна (1885—1945) — актриса, танцовщица, художница, скульптор, переводчица и декламатор; деятель Серебряного века.

 См. также 
 Глебова Рудня — деревня в составе Вишневского сельсовета Бобруйского района Могилёвской области, Белоруссия.